De 3e editie van de wielerwedstrijd Ronde van China II vond in 2014 plaats van 8 tot en met 14 september. De start was in Xinning Langshan, de finish in Tianjin Wuqing. De ronde maakt deel uit van de UCI Asia Tour 2014, in de categorie 2.1. In 2013 won de Tsjech Alois Kaňkovský. Deze editie werd gewonnen door de Rus Boris Sjpilevski.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

Eindklassementen

Klassementenverloop

UCI Asia Tour 
In deze Ronde van China II waren punten te verdienen voor de ranking in de UCI Asia Tour 2014. Enkel renners die uitkwamen voor een (pro-)continentale ploeg, maakten aanspraak om punten te verdienen.

2014
UCI Asia Tour 2014
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2014